Rio Humo kan syfta på följande platser:

Chile 

 Arroyo del Humo, vattendrag, Región de Aisén,

Mexiko 

 Río Humo, Oaxaca, Santiago Juxtlahuaca, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar